Санта-Мария-де-лос-Кабальерос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита.  Занимает площадь 22,4 км². Население — 98 человек (на 2010 год).

Известные жители 

Гаска, Педро де ла — губернатор Перу.

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы